Rui steht für:
 Rui (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Rui (Gracht), innerstädtischer Kanaltyp
 Rui (Indien), Ort in Ahmednagar (Distrikt), Maharashtra, Indien
 Rui (Staat), chinesischer Vasallenstaat während der Zhou-Dynastie
 Alternativname des Labeo rohita, südostasiatischer Karpfenfisch

rui steht für:
 Rufiji (Sprache) (ISO-639-3-Code), Alternativname der Sprache Ndengereko (Sprache), Bantusprache am Rufiji in Tansania

RUI steht für:
 Radio Ukraine International, Auslandsdienst der staatlichen Nationalen Hörfunkgesellschaft der Ukraine
 Royal University of Ireland, irische Universität
 Sierra Blanca Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Ruidoso (New Mexico), Lincoln County (New Mexico), New Mexico

Siehe auch:
 Ruy

Abkürzung